Impallomeni ist der Familienname folgender Personen:

 Giambattista Impallomeni (1926–1994), italienischer Rechtshistoriker
 Nino Impallomeni (* 1917), italienischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Stefano Impallomeni (* 1967), italienischer Fußballspieler